Oberá puede referirse a:

 El departamento de Oberá, ubicado en el centro de la provincia de Misiones, Argentina.
 La ciudad de Oberá, capital del departamento homónimo.
 El Club Atlético Oberá, de la ciudad de Oberá, Argentina.